Zeiss steht für:

 Carl Zeiss (Unternehmen), deutsches Unternehmen der feinmechanisch-optischen Industrie
 Zeiss Ikon, Hersteller von Schmalfilmkameras
 Carl Zeiss Vision, Hersteller von Instrumenten der Augenoptik

Zeiss oder Zeiß ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Zeiß (1861–1938), reformierter Pfarrer und Landtagsabgeordneter
 Arnold Zeiss (1928–2020), deutscher Geologe und Paläontologe
 Carl Zeiß (auch Carl Zeiss; 1816–1888), deutscher Unternehmer
 Christa Zeiß (* 1950), deutsche Badmintonspielerin 
 Emil Zeiß (1833–1910), deutscher Pfarrer und Maler
 Erich Zeiss (1894–1975), deutscher Augenarzt
 Günter Zeiß (* 1941), deutscher Leichtathlet
 Hans Zeiss (1895–1944), deutscher Prähistoriker
 Harald Zeiss (* 1972), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Heinz Zeiss (eigentlich Heinrich Zeiss; 1888–1949), deutscher Arzt und Hygieniker
 Jakob Zeiß (1886–1952), deutscher Politiker (KPD)
 Karl Zeiss (1871–1924), deutscher Dramaturg und Theaterintendant
 Karl Zeiß (Theologe) (1912–1994), deutscher Theologe und Pfarrer
 Renate Zeiss (1934–2007), deutsche Malerin, Schriftstellerin und Abenteurerin
 Walter Zeiss (1933–2006), deutscher Rechtswissenschaftler

Zeiß ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Zeiß (Gemeinde Neumarkt), Katastralgemeinde von Neumarkt im Mühlkreis, Oberösterreich

Siehe auch:
 Zeis
 Zaiss
 Zais